Viczay Mihály (1727–1781) földbirtokos, műgyűjtő
 Viczay Mihály (1756–1831) kamarás, műgyűjtő, numizmatikus
 Viczay Mihály (1776–?) főrend